Cranogona är ett släkte av mångfotingar. Cranogona ingår i familjen Anthogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Cranogona